Ox est un personnage de fiction de l’univers Saint Seiya. Spectre de la Gorgone de l’étoile Terrestre de la Course, Ox apparait durant le Junikyu-Hen du chapitre Hadès.

Une approche discrète 
Ox est un des 16 Spectres envoyé au Sanctuaire d’Athéna par Rhadamanthe du Wyvern ; Il appartient donc au groupe de Spectres de Gigant du Cyclope. Ce Spectre de classe moyenne sera secrètement tué par Shura dans les escaliers séparant les temples du Cancer et du Lion. Le Chevalier d’Or renégat revêtira alors la Surplis de Ox afin de traverser le Sanctuaire en toute discrétion. C’est Shaka qui mettra un terme à cette imposture en brisant la Surplis de Ox lors de leur affrontement dans le temple de la Vierge.

Surplis 
La surplis de Ox représente une Gorgone, créature mythologique malfaisante.

Technique 
Eye of charge
Rock the bay

Note 
 Dans la série d’animation, c’est le groupe de Seiya qui découvre le corps sans vie de Ox dans les escaliers du Sanctuaire. Dans le manga, c’est Mû du Bélier qui fait cette macabre découverte.

Spectres d'Hadès